Independence Stadium ist der Name folgender Sportstätten:

 Independence Stadium (Gambia), Stadion in Bakau, Gambia
 Independence Stadium (Namibia), Stadion in Windhoek, Namibia 
 Independence Stadium (Oshakati), Stadion in Oshakati, Namibia
 Independence Stadium (Sambia), Stadion in Lusaka, Sambia
 Independence Stadium (Vereinigte Staaten), Stadion in Shreveport, Louisiana